|-
| (25201) 1998 SV140||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25202) 1998 SW140||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25203) 1998 SP143||||18 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (25204) 1998 SP144||||20 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (25205) 1998 SQ144||||20 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (25206) 1998 SX145||||20 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (25207) 1998 SY145||||20 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (25208) 1998 SK146||||20 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (25209) 1998 SO146||||20 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (25210) 1998 SE147||||20 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (25211) 1998 SU147||||20 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| 25212 Ayushgupta||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25213) 1998 SP159||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25214) 1998 SS162||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25215) 1998 SC164||||18 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| 25216 Enricobernardi||||10 жовтня 1998||Обсерваторія Плеяди||Ф. Кастеллані,І. Даль Прете
|-
| (25217) 1998 TX1||||13 жовтня 1998||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (25218) 1998 TZ1||||13 жовтня 1998||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (25219) 1998 TM5||||13 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (25220) 1998 TQ6||||15 жовтня 1998||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (25221) 1998 TJ10||||12 жовтня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (25222) 1998 TT13||||13 жовтня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (25223) 1998 TT26||||14 жовтня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (25224) 1998 TD27||||14 жовтня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (25225) 1998 TN30||||10 жовтня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (25226) 1998 TP30||||10 жовтня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (25227) 1998 TQ30||||10 жовтня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (25228) 1998 TR30||||10 жовтня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (25229) 1998 TV30||||10 жовтня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (25230) 1998 TT31||||11 жовтня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (25231) 1998 TW32||||14 жовтня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (25232) 1998 TN33||||14 жовтня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (25233) 1998 TD34||||14 жовтня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (25234) 1998 TW34||||14 жовтня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (25235) 1998 UC3||||20 жовтня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (25236) 1998 UT6||||18 жовтня 1998||Обсерваторія Ґекко||Тецуо Каґава
|-
| 25237 Гурвіц (Hurwitz)||||20 жовтня 1998||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (25238) 1998 UJ7||||21 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (25239) 1998 UB8||||23 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| 25240 Цяньсаньцян (Qiansanqiang)||||16 жовтня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (25241) 1998 UF14||||23 жовтня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (25242) 1998 UH15||||20 жовтня 1998||Обсерваторія Ґренвіля||Річард Девіс
|-
| (25243) 1998 UQ15||||23 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (25244) 1998 UV15||||24 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (25245) 1998 UW18||||26 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (25246) 1998 UX18||||26 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (25247) 1998 UW19||||23 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (25248) 1998 UX19||||24 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (25249) 1998 UV22||||31 жовтня 1998||Обсерваторія Ґекко||Тецуо Каґава
|-
| (25250) 1998 UX23||||17 жовтня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (25251) 1998 UL25||||18 жовтня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (25252) 1998 UC26||||18 жовтня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (25253) 1998 UV29||||18 жовтня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (25254) 1998 UM32||||29 жовтня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (25255) 1998 UX32||||28 жовтня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25256 Imbrie-Moore||||28 жовтня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25257 Elizmakarron||||28 жовтня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25258 Натаніель (Nathaniel)||1998 VU||7 листопада 1998||Обсерваторія Клеть||Мілош Тіхі,Яна Тіха
|-
| (25259) 1998 VK4||||11 листопада 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (25260) 1998 VN5||||8 листопада 1998||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (25261) 1998 VX5||||11 листопада 1998||Обсерваторія Ґекко||Тецуо Каґава
|-
| (25262) 1998 VL14||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25263) 1998 VM16||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25264 Erickeen||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25265) 1998 VR17||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25266 Taylorkinyon||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25267) 1998 VH21||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25268) 1998 VP23||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25269) 1998 VY23||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25270) 1998 VR27||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25271) 1998 VT27||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25272) 1998 VK32||||14 листопада 1998||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| 25273 Баррікароль (Barrycarole)||||15 листопада 1998||Обсерваторія та меморіал Пам'яті астронавтів||Аян Ґріффін
|-
| (25274) 1998 VE33||||15 листопада 1998||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| 25275 Джоселінбелл (Jocelynbell)||||14 листопада 1998||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Рой Такер
|-
| 25276 Дімай (Dimai)||||15 листопада 1998||П'яноро||Вітторіо Ґоретті
|-
| (25277) 1998 VR34||||14 листопада 1998||Обсерваторія Уенохара||Нобухіро Кавасато
|-
| (25278) 1998 VD51||||13 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25279) 1998 VF52||||13 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25280) 1998 VY53||||14 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25281) 1998 WP||1998 WP||16 листопада 1998||Обсерваторія Гай-Пойнт||Денніс Чесні
|-
| (25282) 1998 WR||1998 WR||18 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25283) 1998 WU||1998 WU||17 листопада 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (25284) 1998 WL2||||17 листопада 1998||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (25285) 1998 WB7||||17 листопада 1998||Обсерваторія Уенохара||Нобухіро Кавасато
|-
| (25286) 1998 WC8||||18 листопада 1998||Обсерваторія Кушіро||Сейджі Уеда,Хіроші Канеда
|-
| (25287) 1998 WR9||||28 листопада 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (25288) 1998 WM10||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25289) 1998 WE12||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25290 Vibhuti||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25291) 1998 WO16||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25292) 1998 WQ16||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25293) 1998 WS16||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25294 Johnlaberee||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25295) 1998 WK17||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25296) 1998 WD20||||26 листопада 1998||Касіхара||Фуміякі Уто
|-
| (25297) 1998 WW20||||18 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25298 Fionapaine||||18 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (25299) 1998 WX22||||18 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 25300 Andyromine||||18 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

25200